Шлик (Schlick) — фамилия.

Известные носители:
 Шлик, Арнольт (также «Арнольд»; до 1460, Гейдельберг — после 1521, там же) — немецкий органист, композитор и органостроитель.
 Шлик, Каспар (1400—1449) — канцлер Священной Римской империи.
 Шлик, Мориц (1882—1936) — немецко-австрийский философ.
  (1487—1526) — чешский феодал, имя которого связано с чеканкой первых иоахимсталеров.
 Шлик, Фридрих Густав (1804—1869) — немецкий гравёр.

Примечания